Прыгуны́
 Прыгуны () — род обезьян из подсемейства Callicebinae семейства саковых.
 Прыгуны () — род жуков из подсемейства козявок (Galerucinae) семейства листоедов (Chrysomelidae).
 Прыгуны — секта молоканского толка.
 Илистые прыгуны  — семейство лучепёрых рыб отряда окунеобразных.